Cumbe puede dirigir a lo siguiente:

 Cumbe, es un municipio en el estado de Sergipe, Brasil. 
 Cumbe, es una parroquia rural del cantón Cuenca, Ecuador. 
 Quilombo, son los lugares o concentraciones políticamente organizadas de esclavos cimarrones en América Latina